Brecknock peut désigner :
 Brecknock, ancien nom de Brecon, une ville et communauté du sud du pays de Galles ;
 le borough de Brecknock, un ancien district administratif du comté du Powys, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le , un ancien district administratif rural du comté de Brecon, en vigueur entre 1894 et 1974 ;
 le comté de Brecknock, ancien nom du comté de Brecon, un comté administratif du pays de Galles, en vigueur entre 1535 et 1974.

Voir aussi